Die Swiss Open Super Series 2010 fanden vom 16. bis 21. März 2010 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Lin Dan
  Chen Jin
  Taufik Hidayat
  Peter Gade
  Jan Ø. Jørgensen
  Nguyễn Tiến Minh
  Chen Long

Resultate

Dameneinzel

Setzliste 
  Wang Yihan
  Jiang Yanjiao
  Pi Hongyan
  Lu Lan
  Zhou Mi
  Wang Shixian
  Tine Rasmussen
  Juliane Schenk

Resultate

Herrendoppel

Setzliste 
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
  Markis Kido / Hendra Setiawan
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
  Guo Zhen Dong / Xu Chen
  Howard Bach / Tony Gunawan
  Lars Paaske / Jonas Rasmussen

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
  Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
  Petya Nedelcheva / Anastasia Russkikh
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Du Jing / Pan Pan
  Tian Qing / Yu Yang
  Ha Jung-eun / Lee Kyung-won

Resultate

Mixed

Setzliste 
  Zheng Bo / Ma Jin
  Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
  Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Tao Jiaming / Zhang Yawen
  Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta
  Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk
  Ko Sung-hyun / Ha Jung-eun

Resultate

Weblinks 
 http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2E568925-AFC2-48D0-872F-344AA84F6220

2010
BWF Super Series 2010